Orbison ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Orbison (1950–2011), US-amerikanische Musikproduzentin 
 Joy Orbison (* 1986), englischer DJ und Musikproduzent
 Roy Orbison (1936–1988), US-amerikanischer Country- und Rock-Sänger